Cette page contient les pages d'homonymie de Feo et FEO.

Sigle 

FEO peut désigner :
 fabricant d'équipement d'origine, une entreprise fabriquant des pièces détachées, principalement pour le compte d'une autre entreprise.

Code 
FeO peut désigner :
 oxyde de fer, un composé chimique fait de fer et d'oxygène.

Patronyme 

 Fernández Feo, un évêque vénézuélien ;
 Fernández Feo, une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Fernández Feo, une des 3 paroisses civiles de la Fernández Feo dans l'État de Táchira ;
 Francesco Feo (1691-1761), un compositeur italien ;
 Frutos Feo (1972-), un athlète espagnol, spécialiste du 100 m ;
 Cristina Feo Gomez (1979-), une karatéka espagnole.

Prénom